Hori pode se referir a:

 Hori (banda)
 Hori (Bíblia), o nome de dois personagens bíblicos
 8500 Hori, asteroide
 Hori (música), gênero

Ver também

Desambiguação